John Branca ist der Name folgender Personen:
* John G. Branca (* 1950), US-amerikanischer Entertainment Anwalt und Manager
 John R. Branca (1924–2010), US-amerikanischer Politiker